Armia Ochotnicza (II RP) – sformowana podczas wojny polsko-bolszewickiej pod dowództwem Józefa Hallera
 Siły Zbrojne Południa Rosji – potocznie nazywana Armią Ochotniczą
 Grecka Armia Ochotnicza – nazwa ochotniczych kolaboracyjnych oddziałów zbrojnych w północnej Grecji podczas II wojny światowej
 Armia Ochotnicza – rosyjska armia antybolszewicka- Białych utworzona pod koniec 1917 przez byłych oficerów armii rosyjskiej pod dowództwem gen. Ławra Korniłowa do walki zbrojnej z rządem bolszewików. Od 8 stycznia 1919 formalnie część Sił Zbrojnych Południa Rosji.